Ferrari 250 är ett modellnamn som användes på flera bilar från Ferrari under femtio- och sextiotalet:

 Ferrari 250 S: sportvagn tillverkad mellan 1953 och 1954.
 Ferrari 250 Europa: GT-vagn tillverkad mellan 1953 och 1954.
 Ferrari 250 GT: GT-vagn tillverkad mellan 1954 och 1964.
 Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France: sportvagn tillverkad mellan 1956 och 1959.
 Ferrari 250 GT California Spyder: sportvagn tillverkad mellan 1958 och 1963.
 Ferrari 250 Testa Rossa: sportvagnsprototyp tillverkad mellan 1958 och 1961.
 Ferrari 250 GT Berlinetta SWB: sportvagn tillverkad mellan 1959 och 1963.
 Ferrari 250 GTO: sportvagn tillverkad mellan 1962 och 1964.
 Ferrari 250 LM: sportvagnsprototyp tillverkad mellan 1963 och 1964.